Alexander Pagenstecher – oculista tedesco.
 Alexander Pagenstecher – medico e zoologo tedesco.